Casaravilla ist der Familienname folgender Personen:
 Carlos Casaravilla (1900–1981), uruguayischer Schauspieler
 Enrique Casaravilla Lemos (1889–1967), uruguayischer Dichter